Bell Hill kan syfta på följande platser:

Saint-Martin 

 Bell Hill (kulle i Saint-Martin),

USA 

 Bell Hill (berg i USA, New York), Herkimer County, 
 Bell Hill (berg i USA, Montana), Richland County, 
 Bell Hill, Washington, ort, Clallam County, 

Robotskapade USAförgreningar